Eldritch — це англійське слово, яке використовується для опису чогось потойбічного, дивного, примарного чи страшного. У сучасній культурі цей термін тісно асоціюється з жахами Лавкрафта.

Мистецтво, розваги та медіа

Ігри 

 Eldritch (відеогра), відеогра для Linux, Mac OS X і Windows, побудована на творах Г. Ф. Лавкрафта
 Eldritch Horror (настільна гра) — настільна стратегічна гра
 Eldritch Moon, розширення карткової гри Magic the Gathering
 Eldritch Wizardry, додаток до рольової гри Dungeons & Dragons

В мистецтві, розвагах та медіа 

  — італійський хеві-метал гурт
 Три стигмати Палмера Елдріча, науково-фантастичний роман американського письменника Філіпа Діка 1965 року.

Інші види використання 

 Ендрю Елдрітч ( 1959), співак, автор пісень